Вы могли искать один из следующих фильмов:  — фильм Альбера Капеллани, 1917 или 1914.
 «Родина» — фильм Кэндзи Мидзогути, 1930.
 «Родина» — фильм Николая Шенгелая, 1939.
  — фильм Луи Дакена, 1946.
 «Родина» — фильм-драма Ёдзи Ямады, 1972.
  — фильм Сэйдзиро Кояма.
 «Родина» () — фильм Томаса Хейза, 2006.
 «Родина» — фильм Зульфикара Мусакова, 2006.
  — фильм Силласа Цумеркаса, 2010.
 «Родина» — фильм Петра Буслова, 2015.
 «Родина» — фильм Сарика Андреасяна, 2020.
 «Родина» — телесериал, 2011, США.
 «Родина» — телесериал, 2015, Россия, режиссёр — Павел Лунгин.
  — трилогия Эдгара Рейца:
  — 1984
  — 1992
  — 2004